

Patronymes 
 Ariel Castellina (né en 1982), joueur de rugby argentin ;
 Luciana Castellina (née en 1929), femme politique, journaliste et écrivaine italienne.

Toponymes 
 Castellina in Chianti, commune italienne de la province de Sienne dans la région Toscane ;
 Castellina Marittima, commune italienne de la province de Pise dans la région Toscane ;
 La Castellina, site étrusque située près de Rome en Italie.

Homonymie de patronyme